Ширяй:

 Ширяй — река в России, протекает во Фроловском и Иловлинском районах Волгоградской области.
 Ширяй — дворянский род.